Александр Заозерский:
 Заозерский, Александр Иванович (1874—1941) — русский и советский историк.
 Заозерский, Александр Николаевич (1879—1922) — протоиерей, священномученик.